Příjmení Jarý nosí více významných osobností:

 Aleš Jarý (1958–2015) – český herec
 Milan Jarý (* 1952) – český lyžař, běžec na lyžích
 Vladimír Jarý (* 1947) – československý házenkář